Fort peut correspondre à
 un adjectif, fort (féminin forte) qui évoque la force physique, la puissance, la compétence, la résistance, la corpulence… ;
 un nom commun : en architecture militaire, un fort est une fortification isolée et autonome ;
 un nom propre : Fort est un patronyme, un toponyme ou élément d'un toponyme, généralement lié à la présence d'un .

Adjectif 

 Acide fort
 Ailier fort
 Alcool fort
 Château fort
 Piment fort
 Place forte
 Programme fort
 Typage fort

Nom commun 
 Fort, fortification permanente indépendante.

Patronyme 

 André Fort (né en 1935), évêque catholique français
 Anna Fort i Comas (née en 1934), pianiste et compositrice catalane 
 Bernard Fort (né en 1954), compositeur français de musique électroacoustique
 Charles Hoy Fort (1874-1932), écrivain américain
 Enriqué Fort (1957-), chanteur français d'origine espagnole
 Jacques Fort (1938-2018), joueur français de rugby à XV
 Jean-Antoine-Siméon Fort (1793-1861), peintre français
 Joseph-Auguste Fort (1835-1920), médecin français
 Léon Fort (1870-1965), peintre français
 Marie-Louise Fort (1950-2022), femme politique française
 Paul Fort (1872-1960), poète et dramaturge français
 Pavel Fořt (né en 1983), footballeur tchèque
Sylvain Fort (né en 1972), critique musical, traducteur, essayiste et conseiller en communication français
 Syvilla Fort (1917-1975), danseuse, professeure de danse et chorégraphe Afro-américaine
 Victor Fort (1865-1911), homme politique français

Surnom 

 Ale le Fort, roi légendaire de Scandinavie
 Robert le Fort (), membre important de l'aristocratie franque, issu de la famille des Robertiens, ancêtre de la dynastie capétienne

Toponyme 
Ne sont repris ici que les toponymes dont le nom n'est pas directement lié à la présence d'un fort.

 
 Fort, hameau de la commune de De Wolden, aux Pays-Bas
 Fort-de-France, ville du département français d'outre-mer de la Martinique
 Fort-Harrouard, site préhistorique français sur la commune de Sorel-Moussel en Eure-et-Loir
 Fort Jaco, quartier situé au sud de la commune d'Uccle (Bruxelles, Belgique)
 Fort-Liberté (anciennement Fort-Dauphin), commune d'Haïti
 Fort-du-Plasne, commune française, située dans le département du Jura
 Fort-Mahon-Plage, commune française, située dans le département de la Somme
 Fort-Moville, commune française, située dans le département de l'Eure
 Fort Portal, champ volcanique de l'Ouganda
 Fort-William et Fort-William et Rainy-River, anciennes circonscriptions fédérales de l'Ontario

Fort est aussi le nom donné à plusieurs bases de l'US Army dépourvues de fort en tant que tel :
 Fort A.P. Hill, en Virginie
 Fort Bliss, à l'extrême est du Texas, près de la frontière mexicaine
 Fort Benning, en Géorgie
 Fort Bragg, en Caroline du Nord
 Fort Carson, au sud de Colorado Springs
 Fort Hood, au Texas

Des campements éphémères ou autres installations militaires sont aussi parfois appelés « forts » :
 Fort Clatsop, éphémère campement de l'expédition Lewis et Clark dans l'Oregon Country
 Fort Conger, installation militaire et lieu de recherche scientifique de la région de Qikiqtaaluk au Nunavut, Canada
 Fort Mandan, campement d'hiver de l'expédition de Lewis et Clark

Titres 

 Boule de fort, jeu traditionnel de boule en Anjou
 Fort Alger, film d'aventure américain réalisé par Lesley Selander
 Fort Aventure, parc de loisirs français aménagé dans le fort de Pont-Saint-Vincent
 Fort Boyard, jeu télévisé, et Fort Boyard : le Jeu, adaptation sur la console portable Nintendo DS
 Fort Bravo, western américain de 1954, réalisé par John Sturges
 Fort Invincible, film américain réalisé par Gordon Douglas
 Fort Navajo, premier album de la série de bande dessinée Blueberry de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud
 Fort Saganne, roman de Louis Gardel
 Fort Saganne, film français d'Alain Corneau, d'après le roman éponyme
 Piment fort, émission de télé québécoise
 Sexe fort, septième album studio de Patricia Kaas
 Forts, jeu vidéo sorti en 2017

Voir aussi 
 Fort Chabrol
 Fort en Jazz, festival français de jazz
 Fort Fun Abenteuerland, parc d'attractions situé en Allemagne
 Fort Lauderdale Strikers, équipe américaine de football
 Fort Garry Horse, régiment de blindés des Forces armées canadiennes

Variante 
 

Patronyme français
Patronyme hispanique
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France